Чемпионаты Европы по спортивной гимнастике — крупнейшие соревнования Европы по спортивной гимнастике. Проводятся среди мужчин с 1955 года, среди женщин — с 1957. С 1982 года чемпионаты проходят под эгидой Европейского гимнастического союза. До 2004 года проводились каждые 2 года, с 2004 — ежегодно. 

В отличие от многих других видов спорта, до недавнего времени мужской и женский чемпионаты по спортивной гимнастике проводились врозь, т.е. в разных городах и в разное время. Поэтому есть два чемпионата:
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин

С 1998 года соревнования мужчин и женщин проходят в одном и том же городе. Проводятся они теперь в зависимости от года или одновременно, или в разные, но следующие друг за другом недели.

Места проведения чемпионатов